Im Dunkel der Nacht ist der deutsche Titel folgender Filme:

 Im Dunkel der Nacht (1930) (Originaltitel: Dans la nuit), französischer Stummfilm
 Im Dunkel der Nacht (1956) (Originaltitel: Nightmare), US-amerikanischer Kriminalfilm